Tompobulu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tompobulu, Gowa, distrikt, Sulawesi Selatan, 
 Kecamatan Tompobulu, Bantaeng, distrikt, Sulawesi Selatan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar